Skjoldbruskkirtelarterie (også kendt som arteria thyreoidea) kan referere til:

 den arteria thyreoidea ima
 den arteria thyreoidea inferior
 den arteria thyreoidea superior